Sezon 2009-10 Ligue 1 jest 72 od momentu jej powstania. Rozpoczęcie sezonu zaplanowano na 8 sierpnia 2009 roku, a jego zakończenie przewidziano na 15 maja 2010 roku.  jest obrońcą tytułu mistrzowskiego
, jednakże nie udała się ta sztuka tej drużynie i nowym mistrzem została .

Uczestniczące drużyny

Tabela ligowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Règlement du classement des buteurs

Stadiony

Linki zewnętrzne 
 strona oficjalna LFP

Przypisy 

2010 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
2009 we Francji
2010 we Francji